Јован Урош (Дука Палеолог) Немањић, познат и као Јован Немањић, био је син цара Ромеја и Срба и целе Албаније Симеона Немањића и његов наследник на престолу и последњи мушки изданак династије Немањића. Био је синовац цара Душана. Владао је од 1371. до 1372. године Епиром и Тесалијом као цар. Након његове смрти царством Ромеја и Срба владају Алексије и Манојло Филантропен, по народности Грци, да би османским освајањем ова држава убрзо нестала са политичке карте Европе. Замонашио се и добио име Јоасаф. У Српској православној цркви прославља се као светитељ. Ктитор је манастира Метеори који се налазе на стрмим стенама крај грчког града Стагој.

Биографија 
Јован је био син Симеона Синише Немањића, полубрата српског цара Душана. Мајка, Томаиса Орсини, била је ћерка Јована II Орсинија и сестра Нићифора II Орсинија. Јован је наследио оца између 1369. и 1372. године. Носио је титулу цара Срба, Грка и Албаније. Међутим, његова власт била је ограничена само на Тесалију. Након неколико година владавине, Јован Урош је абдицирао у корист свога рођака, Алексија Анђела Филантропена. Одлучио је да се замонаши. Придружио се монашкој заједници коју је у Метеорима основао његов отац. Монашко име било му је Јоасаф. Са њим се у изворима помиње 1381. године. Остао је богат и утицајан и након замонашења. Године 1384/5. помогао је својој сестри Марији да овлада Епиром након убиства њеног мужа Томе Прељубовића. Био је ктитор манастира Метеори и на крају је постао вођа монашке заједнице. Обновио је и основао нове манастире у овој области у периоду од 1388. до 1390. године. Посетио је и Свету Гору, али се до 1401. године вратио у Метеоре. Умро је 1422. или 1423. године.

Јован Урош је последњи српски владар који је носио царску титулу и последњи српски владар у Тесалији. Алексије Филантропен је признавао врховну византијску власт. Подручје Тесалије касније су освојили Турци под Бајазитом. Тесалијом је тада управљао Алексијев син Манојло Анђел Филантропен (1393). Јован Урош је имао млађег брата Стефана Уроша који је можда држао Фарсалу као феудални посед.

Потомство 
Јован се оженио ћерком Радослава Хлапена, Душановог војсковође и заповедника Бера. Према Dell'Imperadori Constantinopolitani, отац Јованове жене био је "господар Дриме". Имали су петоро деце:

 Константин
 Михаило
 Димитрије
 Јелена, удата за Теодора Кантакузина са којим је имала ћерку Ирину
 Асасина

Породично стабло

Референце

Литература 

 
 Brook, Lindsay L (1989): "The problemetic ascent of Eirene Kantakouzene Brankovic", Studies in Genealogy and Family History in Tribute to Charles Evans, published in Salt Lake City 1989.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nicolas Cheetham, Mediaeval Greece, Yale University Press, 1981.

Спољашње везе 

 Српско–византијске приче ПОСЛЕДЊИ НЕМАЊИЋ, Политикин Забавник, 2014.
 „Тамо далеко... у Епиру“ (Политикин Забавник)
 ЗАБОРАВЉЕНИ НЕМАЊИЋ: Последњи члан српске царске династије (Нпортал, 16. децембар 2022)

Јован Урош
Српски цареви
Ј
Личности Српског царства
Историја Тесалије